Norge deltog i OL første gang i Sommer-OL 1900 og har deltaget i alle OL efter det, bortset fra Sommer-OL 1904 og Sommer-OL 1980. I sommer-OL frem til 2012 har Norge taget 148 medaljer. I vinter-OL frem til 2018 har Norge taget 368 medaljer og er med det den mest vindende nationen nogensigne i vinter-OL

Norge har vært arrangør for OL to gange: Vinter-OL 1952 og Vinter-OL 1994.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Norges OL-statistik  på Sports-reference.com

 
 
OL